Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Łagiewski – polski wojskowy
 Cezary Łagiewski – polski realizator, operator i reżyser telewizyjny
 Maciej Łagiewski – polski prawnik i historyk